Ульві Юсіф огли Буніатзаде  — азербайджанський поет, публіцист, мученик «розправи 20 січня».

Життєпис 
Ульві Буніатзаде народився 23 вересня 1969 року у місті Севані Варденисського району в родині інтелігентів. Уміючи писати та читати з п'ятирічного віку, Ульві написав свій перший вірш у віці шести років. Початкову освіту Ульві Буніатзаде отримав у селі Касемен, а середню у 1986 році у Дашкесані. У 1978 році батьки Улвіні переїхали з села Касемен до Дашкесану..

Після 12-13 років він протягом життя часто його публікації з'являлися в газеті «Дашкесен» з віршами, художніми та публіцистичними працями різних стилів. Тоді ж його прийняли членом літературного об'єднання «Гошгар», що діяло в районі. У роки навчання у середній школі Ульві також сім років вчився музичній освіті. Він умів грати на таких інструментах, як фортепіано, дьоготь, саз, фортепіано та камчанча.

У 1986 році Ульві Буніатзаде подав документи на перський відділ факультету сходознавства АУЛ і успішно склав іспити, але не пройшлов за конкурсом і повернувся до Дашкесена, щоб працювати маляром у районному ремонтно-будівельному відділенні. У 1987 році вступив на англійський мовний факультет APSCI імені 50-річчя СРСР. З перших днів його навчання група була обрана, і незабаром стала відома у всьому закладі через відмінне навчання та активне громадське життя. Під час навчання в інституту він публікуються регулярно.

Ульві вільно розмовляв арабською, перською, латинською та узбецькою мовами (вільне навчання) та англійською і російською мовами. 1987 — 1989 роки був найпродуктивнішим періодом короткого життя Ульві Буніатзаде. З червня 1988 по вересень 1989 років він служив у армії. Завдяки високому рівню військової служби, його прийняли до лав КПРС.

У вересні 1989 року, згідно з рішенням міністра оборони СРСР Ульві Буніатзаде був звільнений з радянської армії на дев'ять місяців раніше. Тоді Ульві повернувся з Канська до Баку на початку вересня, щоб продовжити навчання в APSCI. В перший же день він взяв участь у мітингу. Він став свідком поглиблення страждань і напруженості, що створюють «нагірно-карабахську проблему».

Ульві Буніатзаде брав активну участь у створенні групи підтримки Азербайджанського народного фронту та Спілки вільних студентів Північного Азербайджану (Інституту іноземних мов). Він був одним із конструкторів групи підтримки Народного фронту Азербайджану в інституті.

«Ми повинні бути готові спалити наші тіла, якщо нам потрібно переконати людей по дорозі до цієї боротьби», — заявив він під час протесту на площі Свободи у грудні 1989 року після усвідомлення негативної ролі Комуністичної партії Радянського Союзу в житті всіх радянських людей, що стало причиною демонстрації.

У ніч на 19 січня 1990 року Радянська армія вночі увійшла до Баку, забороняючи мирну демонстрацію, стріляючи по людях і вбиваючи їх. О 00.20 20 січня друзі, студенти та вчителі знайшли тіло Ульві Буніатзаде в лікарні Семашка.

Ульві Буньядзаде був похований на 40-му кладовищі на Алеї мучеників у Баку.

Творчість Ульві включає понад 200 віршів, поему «Шлях життя» та оповідання «Без крові» (обидва вони присвячені радянським солдатам, які воюють в Афганістані), а також близько 40 оповідань, 5 п'єс, 20 оригінальних перекладів з англійської та російської літератури (7 мов), 7 літературних та соціальних статей, багато листів, написаних його бабусею Алмазою, друзями Любов та Джеві тощо.

Вулиця, де останніми роками жив Ульві (вулиця, де знаходиться будинок його діда), називається вулицею Ульві Буніатзаде. На стіні будинку (дідової хати) розміщено рекламний щит із написом «Мученик 20 січня тут жив поет Ульві Буніатзаде».

31 березня 1998 року Президент Азербайджанської Республіки підписав указ про встановлення почесного звання «мучеників 20 січня». 29 грудня 1998 року було затверджено Положення про почесного «мученика 20 січня». 20 січня 1990 року 147 людей, які загинули під час військової агресії радянських збройних сил у Баку та кількох районах республіки, отримали почесне звання «мучеників 20 січня».

 Йому присвоєно почесне звання «Мученик 20 січня».
 Кунул — брат Буніатзаде.
 Діамант — син брата Ульві.
 Онук Касима Біннетова.

Твори 

 «Мої остаточні почуття» (колекціонер, композитор, видавець, редактор та автор передмови) Алмаз Ульвід, Баку, «Ганджік», 1990, 55 стор.
 «Смерть смерті» (колекціонер, композитор, видавець, редактор та автор передмови) Алмаз Ульвід, Баку, «Ганджік», 1993, 256 с.
 «Моє життя закохане у тебе» (колекціонер, композитор, видавець, редактор та автор передмови Алмаз Ульвілі), Баку, «Мутарсим», 1998, 256 сторінок.
 «Речі, які схожі на тебе» (колекціонер, композитор, видавець, редактор та передмова Алмаза Ульвілі), Баку, CBS 2005, 495 с.
 «Шлях життя» (поема) двома мовами (колекціонер, редактор та автор передмови Алмаз Ульвід), Азербайджан та грузинська Айдин. Тбілісі. 2009 рік
 «Шлях життя» (вірш). 5 мов — азербайджанська, турецька, англійська, російська та грузинська. (колекціонер, редактор та автор останнього слова Алмаз Ульві. Автор передмови — Ганіра Пашаєва.), Баку, «Мутарсим», 2009.
 Ульві Буньядзаде. Серця. Поезія та поема. (перевел на руській мові Гія Пачхаташавілі) // Баку, «Наука та освіта», 2014. 64 с.
 Біль в Афганістані (вірш і розповідь) // азербайджанською, турецькою, узбецькою, киргизькою, татарською, англійською, російською та грузинською мовами (редактор та автор передмови доктор Алмаз Ульві (Біннетова) // Баку, «Наука та освіта», 2015. 192 стор.
 Святе серце: Переклади / Вірші, оповідання зі світової літератури (редактор та автор передмови Доктор філологічних наук Алмаз Ульві (Біннатова) // Баку, Наука та освіта, 2015. 120 с.

Про письменника

Книги 

 Diamond Ulvi. Національно-визвольні почуття в поезії. Баку, 1998, 115 с. (Ulv. Pp. 48-96)
 Diamond Ulvi. Квітучий годинник (статті). Баку, 1998, 256 сторінок.
 Diamond Ulvi. Гойчанський район. Кесаман: Сторінки з історії села // Баку, «CBS», 2011. 592 с. (Кінцева правда, с. 470—484)
 Diamond Ulvi. Мої літературні почуття. Портрети, думки, замітки // Баку, Нурлан, 2009, 426 с. (Сторінка Ulvi, с.196-201)
 Diamond Ulvi. Архітектор літератури, який жив літературним життям // Баку, Нурлан, 2004, 80 с. (Ульві, с. 76-78)
 Diamond Ulvi. Мій біль на війні. Думки видавця, літературні записки // Баку, Нурлан, 2005, 546 с. (Кінцеві істини, стор. 37-91)
 Серцевий Буньядзаде. Філософія молоді. Баку: Нурлар, 2009.
 Diamond Ulvi. "Ми народилися на все життя, ми повинні померти за Батьківщину! — Матеріали міжнародної конференції «Ульві Буньядзаде: особистість та літературна спадщина» та сторінки з книги «Остаточний ульвій». — Баку, Наука та освіта, 2018, 490 сторінок (на фото).

Статті 

 Namazalı Paşayev. Ülvi // «Daşkəsən» qəzeti, 15 sentyabr 1987-ci il.
 Zaman Həsənov. Ülvilərin Ülvisi // «Daşkəsən» qəzeti, 30 yanvar, 1990-cı il
 Hüseyn Arif, Ülvi (poema), «Azərbaycan gəncləri» qəzeti, 1990.
 Almaz Ülvi, «Ülviləşən Ülvim». «Vətən səsi» qəzeti, 18.01.1991,
 Almaz Ülvi, «Yanırsan, məni də yandırmaq üçün», «Meydan» qəzeti, 04,16,25 may, 06 iyun 1995-ci il.
 Almaz Ülvi, «Ömrüm sənin eşqindi», «Xalq qəzeti», 17.01.1999.
 Almaz Ülvi. Azərbaycan poeziyasında «Ceyran» motivi // http://inform.az/index.php?¬newsid=23539
 Almaz Ülvi. «Pəncərəmi döyür Sibir küləyi…»- Ülvi Bünyadzadənin bibisinə məktubu // http://inform.az/index.php?newsid=23533
 Almaz Ülvi. «Ədəbiyyatın axsaq yeri olmur…»//Faiq Balabəyli ilə müsahibə 13 yanvar 2016.http://axar.az/news/79198 saytı
 Almaz Ülvi. Müstəqillik uğrunda canından keçən gəncin Vətən Andi // http://www.moderator.az /news/119213.html (Rumiyyə)
 Almaz Ülvi. Pak gəncliyimizi həmişə vətən hənirtisi isindirsin. — http://www. modera¬tor.az/news /119213.html (Rumiyyə)
 Almaz Ülvi. Dünyanın bütün qapıları üzümüzə açılmışkən, bu fürsətdən düzgün yararlanmalıyıq. (Müsahibəni Umid apardı). // «Bizim yol» qəzeti, 10 fevral 2016 (KİV DDF müsbiqəsinə təqdim olunub)
 Алмаз Ульви (Биннатова). Ульви Буньядзаде: литературная личность и наследие // Государственная политика в сфере охраны здоровья в Российской Федерации: сборник трудов Международной научно-практической конференции 25 мая 2017 г. — Симферополь: «КУБ», 2017, 246 с. (ISBN 978-5-906962-07-2) с.187-192; с.203-204.
 Almaz Ülvi. Ülvimə bir məktub yazdım…! // «Birlik» dərgisi, № 01-02(27), 2017, səh.38-41
 Almaz Ülvi. Xatirələr dünyasında ucalan Ülvim // 525-ci qəzet, 20 yanvar, 2017-ci il, səh.8-9.
 Almaz Ülvi. Mənəvi ağrılar dünyasında // «Respublika» qəz.,20 yanvar, 2017-ci il, s.11
 Almaz Ülvi. Ülvi Bünyadzade: edebi kişiligi ve irsi // «Telmih» (kultur, senet ve edebiyat dergisi), № 3(5),2017,"Vatan" sayısı, səh.35-38 (132 səhifəlik dərgi)
 Almaz Ülvi. Ülviləşən Ülvim // «Ədəbiyyat və incəsənət»,16 fevral 1990-cı il
 Almaz Ülvi. "Ülvi duyğularım"a sözüm // «Ülvi duyğularım» kitabından, Bakı, Gənclik, 1990. səh. 3-8. ; «Vətən səsi», 18 yanvar 1991- ci il.
 Almaz Ülvi. Ömrüm sənin eşqindi… // «Xalq qəzeti», 17 yanvar 1999-cu il
 Almaz Ülvi. «Yanırsan, məni də yandirmaq üçün» // «Meydan» 04,16, 25 may, 06 iyun 1995-ci il
 Almaz Ülvi. «Mən qorxmuram uzaq yola çixmaqdan» // «Gənclik» jurnalı, 1990-cı il, № 5.
 Almaz Ülvi. Yaman darıxıram, Ülvi! // «Həyat» 20 yanvar 1996-cı il
 Almaz Ülvi. Ölümün acığına // «Naxçıvan» qəzeti, 2 avqust 1995-ci il
 Almaz Ülvi. «Həyat üçün doğulmuşuq, vətən üçün ölməliyik» // «Müstəqil qəzet», 19 yanvar 1996-cı il
 Almaz Ülvi. «Bilin, daşdan deyil ürəyim mənim!» // «Ədəbiyyat qəzeti» 19 yanvar 1997-ci il
 Almaz Ülvi. Gənc şair Ülvi Bünyadzadənin 26 yaşı… // «Zaman» 23 sentyabr 1995-ci il
 Almaz Ülvi. Ülvim mənim, gəncliyim mənim //«Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti», 20 yanvar 2005-ci il
 Almaz Ülvi. Ülvinin şeirləri // «Azərbaycan müəllimi», 17 yanvar 1992-ci il
 Almaz Ülvi. «Xalq ordusu» qəzetinin yaradıcılarına // «Xalq ordusu», 11 fevral 1992-ci il
 Almaz Ülvi. «Səksən dönüb yüz olacaq» // «Panorama», 1996-ci il
 Almaz Ülvi. Mənim Ülvi dünyam bir ayrıdır // «Millət», 1997-ci il
 Almaz Ülvi. Günəşinə Qovuşan Ülvim // «Azərbaycan» jurnalı, 1995-ci il, № 12
 Anar. Şəhidlər dağı // «Ədəbiyyat və incəsənət»,18 yanvar, 1991-ci il
 Qasım Qasımzadə. Gözümün nuru, elimin işığı Ülvi. // Ülviləşən Ülvim" kitabında, səh. 40-43
 Məhəmməd Nəbisoy. İgid ölər, adı qalar // «Azadlıq» qəzeti, 18 oktyabr 1991-ci il.
 Flora Xəlilzadə. Şəhidim Ülvi // «Həqiqət» qəzeti, 11 dekabr, 1990-cı il
 Flora Xəlilzadə. Bir ölümün acığına // «Azərbaycan qadını» jurnalı, № 1, 1993-cü il
 Flora Xəlilzadə. Tale pərvanəsi // «Azərbaycan» qəzeti, 5 mart, 1993-cü il
 Saleh Hacıyev. Fəxrim, müqəddəsim, ümidim Ülvi // «Vətən səsi» qəzeti, 15 dekabr 1990-cı il
 Rafiq Səməndər. Mən qorxmuram uzaq yola çıxmaqdan «Şəhidlər» kitabından, 1990, səh.301-310
 Zülfüqar Şahsevənli. «Daş altında bitən çiçək» // Ü.Bünyadzadə. «Bir ölümün acığına» kit-da ön söz, 1993, səh.3-6.
 [[Tofiq Mütəllibov. 20 yaşın ölməzlik nəğməsi // “Azərbaycan müəllimi” qəz., 10 oktyabr, 1990-cı il
 Fikrət Sadıq. Ülvilik // “Ədəbiyyat və incəsənət”, 21 dekabr, 1990-cı il
 Taleh Həmid. Bir qumru pıçıltısı // “yeni fikir”, 4 dekabr, 1990-cı il.
 Fərhad Qənbəroğlu. Şəhid babanın şəhid nəvəsi // “Bilik” qəzeti, 17 yanvar, 1991-ci il
 Əsgər Zeynalov.Ülvinin poetik duyumu // “20 yanvar” qəzeti, 1992-ci il
 Cavanşir Eloğlu. Sevgimlə taleyim qoşa yazıldı // “Aydınlıq” 2 noyabr, 1990-cı il
 Vüqar Əliyev. Ülvi əmi – 20 yanvar // Ülviləşən Ülvim” kitabında, səh. 93-95
 Elman Həbib. Kövrək duyğular // “Səs” qəzeti, 1990-cı il
 Aslan Quluoğlu. Ülvi adı ülviləşdi // “Mərhəmət” jurnalı, № 2, 1991-ci il
 Şurəddin Məmmədli. İslam Əliyev. Ülvinin ülvi duyğuları // “Gürcüstan” qəzeti, 15 yanvar, 1991-ci il
 Məmməd Aslan.Ülvinin üzüntü dolu hekayəsi // “Günəş” jurnalı, 26 avqust, 1991-ci il
 Əsgər Zeynalov. Zeynəb Qasımova. Ulduzların işığı // “Mədəni- maarif işi” jurnalı, №1, 1990,səh.18-20
 Eldar İsmayıl. “Həyat üçün doğulmuşuq..” // “Göyçə” qəzeti, 20 yanvar 1993-cü il
 Jalə Mustafayeva. Günəş nurlu gözlər //  “Ana sözü”, 1991-ci il, №1(3) səh.3
 [[Sevinc Məmmədova. Ölüm azadlıq eşqindən aşağıdır // “Bilik” qəz, 4 yanvar, 1992-ci il
 Sevda Sultanova. Şəhidlik ən uca zirvə // “Meydan” qəzeti, 26 sentyabr, 1992-ci il
 Mayıl Əliyev.Ülvinin “Xətai”si // “Həqiqət” qəzeti, 15 yanvar 1991-ci il
 Söhbət Səfərli. Uzaq yolun yolçusu // “Açıq söz” qəzeti,  19 yanvar 1991-ci il
 Qismət Alışoğlu. Azərbaycanı da sənə çox gördülər // “Bilik” qəz, 4 mart, 1990-cı il
 Yüksəl Rəhimov.Ülvi yollarım // “Bilik” qəz, 15 mart, 1993-cü il
 Mübariz Musaoğlu. “Ülvi duyğularım” // “Azərbaycan gəncləri” qəz, 9 oktyabr, 1990-cı il
 Zöhrə Əsgərova. “Nişan üzüyü” (hekayə) // “Özgə evin işığı” kitabında, 1990-cı il
 Xanəmir. Ülvi Bünyadzadəyə cavab məktubu // “Azərbaycan səsi” qəzeti, 1992-cı il
 Qasım Binnətov. Ülvim hanı? // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, səh. 143
 Yusif Kəsəmənli. Ülviyə həsr olunmuş şeirlər// “Ülviləşən Ülvim” kitabında, səh.144-150
 Kifayət Binnətova. Ay Ülvim // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998-ci il, səh.151
 Hüseyn Arif. Ülvi (poema) // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 27  aprel, 1991-ci il
 Nəriman Həsənzadə. Almaz // “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 17  yanvar, 1992-ci il
 Hidayət. Qələmini qanına batıran şair // “Ədəbiyyat qəzeti”, 1992; “90-cı il” kitabında, B., Gənclik, 1993, s.16-17
 Musa Ələkbərli. Şəhidlər Xiyabanında // “Gözümdə ağlayan bulud” kitabında, Gənclik, 1992-ci il
 Məmməd Namaz. Torpağa yazılan şeir // “Qırmızı buludlar” kit-dan, Gənclik, 1992
 Eldar İsmayıl. İçində // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998-ci il, səh.162-163
 Səmayə Əliyeva. Ülvim mənim // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998-ci il, səh.163
 Zəki İslam. Ülvi balam // “Əlim tanrı ətəyində” kit-da,  1995-ci il, səh. 20
 Məhəmməd Nəbisoy. Azadlıq yolunda // “Azadlıq” qəzeti, 1991-ci il, oktyabr
 Zivər Əzizqızı. Yarımçıq məktub // “Daşkəsən” qəzeti, 3 fevral 1990-cı il
 Əli Vəkil. Qanlı gecə (poemadan bir parça) // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.168-171
 Tamella Şəfəq. Almaz // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.171-172
 Xan Füzuli Aslanoğlu. Ülvisən // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.173
 Məhəbbət İlhamlı. Bu da belə bir ömürdü. Gəl, Ülvi qardaşım // “Bilik” qəzeti, 2 mart, 1993-cü il
 Sevil Hüseynova. Ülvimin xatirə Muzeyində // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.175
 Asəf Orucoğlu. Sən // “Daşkəsən” qəzeti, 1990
 Gülgəz Babayeva. Gəlmə Ülvisiz // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.177
 Əhməd Bağırov. Məsləkin uğrunda qurban getmisən // “Əkinçi” qəzeti, 2 oktyabr, 1990-cı il
 Aygün Dilbəri. Ülvi qardaşım// “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.178-179
 Gülnigar Rəhimli. Mənim. Tapşırdın // “Ülviləşən Ülvim” kit-da, 1998, səh.179-80
 İ.Qəmbərov. Qalxın, qalxın ayağa // “Bilik” qəzeti, 17 yanvar, 1991-ci il
 Nurlana İsmayılova. Sən niyə ağlayırsan // “20yanvar” qəzeti, 1992-ci il
 Müsahib Həbiboğlu. Duyğular // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.182
 Şahin Ülvi. Ülvilər adım // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.183-84
 Sabir Mustafa. Ülvim // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.184-85
 Ruhi Könül. “And”ını oxudum // “Ülviləşən Ülvim” kitabında, 1998, səh.186
 Qasım Qasımzadə. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Bakı”, qəzeti, 2 mart, 1990-cı il
 Qasım Qasımzadə. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Azərbaycan” qəzeti, 5 aprel, 1991-ci il
 Anar. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 29 mart, 1991-ci il
 Anar. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Səhər” qəzeti, 25 iyun, 1993-cü il
 Zemfira Verdiyeva. Ülvi işığında bir yarpaq söz// “Azərbaycan gəncləri”, 19 yanvar 1991; “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 2 mart, 1990; “Gənclik” jurnalı, 1990, №11-12, səh.25; “Bilik” qəzeti, 1 iyun, 1990-cı il
 Camal Yusifzadə. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Ədəbiyyat və incəsənət”, 11 may, 1990-cı il
 Davud Nəsib. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Ulduz” jurnalı, 1990, №8, səh. 2-5
 Nəriman Həsənzadə. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Yeni Turan” qəzeti, 28 aprel, 1993-cü il
 Nizami Cəfərov. Ülvi işığında bir yarpaq söz //  “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 14   dekabr, 1990-cı il
 Rüstəm Behrudi. Ülvi işığında bir yarpaq söz// “Azərbaycan” qəzeti, 1991-ci il
 Xəlil Rza Ulutürk. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Mən Şərqəm” kitabında, səh. 55, 115, 278, 442
 Rasim Kamaloğlu. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Azərbaycan” jurnalı, 1992-ci il, №4, səh.183
 Nizaməddin Mustafa. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Ulduz” jurnalı, 1991-ci il, №1, səh. 18
 Əbülfəz Naxçıvanlı. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Azərbaycan müəllim” qəzeti, 18 yanvar, 1991-ci il
 Sadıq Elcanlı. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Aydınlıq” qəzeti, 14 avqust, 1992-ci il
 Qulu Kəngərli. Ülvi işığında bir yarpaq söz  // “Qara yanvar şəhidləri” kitabında,
 Yusif Savalan. Ülvi işığında bir yarpaq söz // “Bilik” qəzeti, 1 oktyabr, 1990-cı il
 Könül Bünyadzadə, "Ülvi gəncliyin fəlsəfəsi", "525-ci qəzet", 23.09.2009
 Almaz Ulvi. Karabağ Benim Dinim – İmanım (Ülvi Bünyadzadenin Yaratıcılığında Karabağ Motifi “Karabakh is my reli¬gion” (motif of Karabakh in the works of Ulvi Bunyadzadeh), :: Insan Ve Toplum Bilimleri Araştirmalari Dergisi Journal Of The Human And Social Science Researches [Cilt / Volume: 2 - Sayı / Issue: 1 (2013)]ss 25-37
 Almaz Ülvi. Azərbaycan poeziyasında «Ceyran» motivi (Klassik ustadla¬rımız Aşıq Ələsgərin, Səməd Vurğunun və şəhid -şair Ülvi Bünyadzadənin «Ceyran» şeirləri əsasında) // «Respublika gəncliyi», 26 aprel, 2013, səh.4
 Almaz Ülvi. Azərbaycan poeziyasında «Ceyran» motivi (Klassik ustadlarımız Aşıq Ələsgərin, Səməd Vurğunun və gənc şəhid-şair Ülvi Bünyadzadənin «Ceyran» şeirləri əsasında). — prof.dr. Əminə Gursoy Naskalının «Ədəbiyyatımızda Keyik Mövzusu» Kitabında. Türkiyə, İstanbul, 2012.
 Almaz Ülvi. Milli bayram eşqinin — adət-ənənələrin, etnoqrafik elementlərin poetik təcəssümü (Mehmet Akif Ərsoyun Bayram", Hüseyn Cavidin «Novruz bayramı» və Ülvi Bünyadzadənin «Novruz bayramı» şeirləri kontekstində) // Qafqaz Universitetinde 16-18 May 2013-cu il tarixinde Azerbaycan Tehsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti, AMEA Şerqşunasliq İnstitutu, TİKA ve Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfi ile birlikde, «Turk Dunyasini İşiqlandiranlar: Memmed Akif Ersoy, Huseyn Cavid» adlı Beynelxalq Konferans, Azərbaycan, Bakı, 16-18 may 2013
 Almaz Ülvi. 20 Yanvar hadisəsi və onun Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri " // 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrinin 24-cü ildönümü ilə əlaqədar olaraq «Gənclərin Elmi Araşdırmalarına Dəstək» İctimai Birliyinin keçirdiyi elmi seminarda məruzə, Bakı, 18 yanvar 2014-cü il
 Almaz Ülvi. 20 Yanvar hadisələrinin Azərbaycan gəncliyinin milli mənlik şüurunun inkişa¬fın¬dakı rolu… // «Bakı-xəbər» qəzeti, 19 yanvar 2014-cü il // http://www.anl.az/ down/meqale/bakixeber/2014/yanvar /347568.htm
 Almaz Ülvi. Milli azadlıq aşiqlərinin poetikası // «Xalq qəzeti» 20 yanvar 2010 –ci il
 Almaz Ülvi. «Bugünkü gənclik milli tariximizi yaxşı öyrənməlidir» // «Palitra» qəzeti (müsahibəni hazırladı: N.Abdullayeva) 17 yanvar 2014, http://palitranews.az /news.php?id=16846
 Almaz Ülvi. Ülvi Bünyadzadənin tərcümə dünyasi // «Elm — Наука», 09 yanvar, 2015 ,№ 1, s.1, 6-7 (davamı növbəti sayında) və 23 yanvar, 2015 ,№ 2, s.1, 6-7
 Almaz Ülvi. Ülvi Bünyadzadənin tərcümə dünyasi // "Ulduz"dərgisi, 2015, № 1,
 Almaz Ülvi. «Gözlə məni» Ülvinin öz şeirimi, yoxsa tərcüməsimi? // «525-ci qəzet», 20 yanvar, 2015, s.7.
 Almaz Ülvi. Ülvi Bünyadzadənin Əfqanıstan ağrılarından qəhərlənmiş könlü // http://azertag.az/…/Ulvi_Bunyadzadenin_Afqanistan _agrilarin…
 Almaz Ülvi. Nağıl ömürdən bir-iki söz: «Əfqanlar»ın faciəsi və ya onların naməlum taleyi bədii ədəbiyyatda // «Aydın yol», 16 yanvar 2015, səh.1, 14-15, № 2
 Almaz Ülvi. Əziz qardaşım — qəm dostum Yusif Kəsəmənli // «525-ci qəzet», 24 fevral 2014-cü il, http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=16006
 Y.Kəsəmənli. Tarixi yaradan bacim — http://525.az/site/?name=xeber&news_id =32126 // 525-ci qəzet, 10.02.2015
 Almaz Ülvi. Göyçə mahalında əhalinin rus — erməni birləşmələrinin tecavuzuna məruz qalması və ədəbiyyat // www.bizimyazı.com
 Almaz Ülvi. Özümü dərk edəndən ədəbiyyat qəlbimə hakim olub (müsahibə) // Şəfiqə ŞƏFA, «Ədalət» qəz., 08 avqust 2015
 Almaz Ülvi. O məktub həyatımı dəyişdi" (müsahibə) // Məlahət Rzayeva, «Şərq qəzeti» 08 avqust 2015.
 Almaz Ülvi. Ədəbiyyat söz silahını yerə qoymamalıdır // Sevinc Fədai, «Aydın yol» qəzeti, 07 avqust 2015
 Almaz Ülvi. Həsrətə körpü salan yuxular // Zümrüd Qurbanqızı, «Respublika», 08 avqust 2015. (http://www.respublica-news.az/images/pdf/2015.08.08.pdf
 Almaz Ülvi. Ülvi Bünyadzadənin tərcümə əsərləri və onun tərcümə sənətinə baxışı // «Milli dəyərlər və istiqlal uğrunda mübarizələr: Bəxtiyar Vahabzadə-90» Ümumrespub¬lika Konfransı. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, 4 iyun 2015-ci il, Bakı
 İmdat Avşar. Şəhidlər Xiyabanında ömrünün baharında solan bir gənc şair Ülvi Bünyadzadə (Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran Almaz Ülvi // 525-ci qəzet, mart. 2012
 Almaz Ülvi. Azərbaycan-Türkiyə ədəbi əlaqələri kontekstində Ülvi Bünyadzadə yaradı¬cılığına baxış // I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan münasibətləti sempozyumunun materialları, Türkiyə, Kastamonu, 12-14 Mayıs 2016-cı il, səh.133-138
 [[Ülvi Bünyadzadə. Mən necə yazıçı oldum //  “Ulduz”, aprel sayı, 2016-cı il (təqdim edəni A.Ülvi)
 Almaz Ülvi.  “Gözlə məni” Ü.Bünyadzadənin öz şeirimi, yoxsa tərcüməsimi? //“Aydın yol” qəz, 15 yanvar,  2016-cı il
 Almaz Ülvi. Ülvilərin Ülvisi. - http://inform.az/index.php?newsid=19800  (20 yanvar, 2016-cı il
 Almaz Ülvi. Ülvinin tərcümə dünyası. - http://inform.az/index.php?newsid=19783 (19.01.2016 / 16:00)
 Elman HƏBİB. Kövrək duyğular //525-ci qəzet.20 yanvar,2017. səh.8,9.(http://www.anl.az/down/meqale/525/2017/yanvar/524928.htm)
 Almaz Ülvi. ÜlviBünyadzadenin edebi kişiligi ve irsi // Türkuye, "Telmih" dergisi, 2017, 5-ci sayı, səh.79-83.

Див. також 

 Список почесних отримувачів "мучеників 20 січня"
 Список боротьби Азербайджанської Республіки за свободу

Список літератури 

 Diamond Ulvi. Національно-визвольні почуття в поезії. Баку, 1998, 115 с. (Ulv. Pp. 48-96)

 Diamond Ulvi. Квітучий годинник (статті). Баку, 1998, 256 сторінок.

Посилання 

 20 січня Ульві Бунядзаде.   — YouTube
 У будинку батька Ульві Буньядзаде.   — YouTube
 20 січня — Минула чверть століття.   — YouTube
 Про мученика Ульві Бунядзаде.   — YouTube
 https://www.youtube.com To Survive … Ulvi Bunyadzade (Movie, 2015).mp4

Азербайджанські поети
Поховані в Баку
Персоналії за алфавітом